Schickard steht für:
 Schickard (Mondkrater), einen nach dem Astronomen Wilhelm Schickard benannten Mondkrater

Personen:
 Heinrich Schickhardt (oder Schickard; 1558–1635), einer der ersten deutschen Baumeister der Renaissance
 Julius Schickard (1679–1735), ein württembergischer Amtspfleger und Gründer des Ortes Neulußheim
 Wilhelm Schickard (1592–1635), deutscher Sprachwissenschaftler, Astronom und Mathematiker, Erfinder der ersten mechanischen Rechenmaschine

Siehe auch:
 Schickhard
 Schickhardt